Freiberg může být:

 Freiberg – německé město v Sasku
 německý název města Příbor na Novojičínsku

příjmení osob
 David Freiberg (* 1938) – americký hudebník
 Heinrich von Freiberg – středověký německý básník konce 13. století
 Vaira Vīķe-Freiberga (* 1937) – lotyšská prezidentka

Související články 
 Freiburg – rozcestník k podobně znějícím německým názvům sídel

Externí odkazy